Коммуна́р — посёлок в Красногвардейском муниципальном округе Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 120 км.

Расстояние до районного центра: 24 км.

История 
Основан в октябре 1920 года как свиносовхоз «Коммунар». До распада Советского Союза в нём было четыре отделения: центральное — село Коммунар, второе — Зеркальный, третье — посёлок Штурм и четвёртое — посёлок Краснооктябрьский. Совхоз прекратил существование в 2009 году.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 сентября 1964 года посёлок Центральная усадьба совхоза «Коммунар» переименован в посёлок Коммунар.

Решением Президиума Ставропольского краевого Совета народных депутатов от 24 мая 1990 года № 18 из Коммунаровского сельсовета были выделены посёлки Штурм и Краснооктябрьский, образовавшие Штурмовский сельсовет.

До 16 марта 2020 года посёлок был административным центром упразднённого Коммунаровского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (96 %).

Инфраструктура 
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Колокольчик».
 Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В. Н. Дроздова.
 Социально-культурное объединение.
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Библиотека посёлка Коммунар. Открыта 14 октября 1956 года как библиотека Коммунаровского сельсовета.
 Ансамбль гармонистов «Сапожок». Лауреат межрегиональных, краевых и международных конкурсов.

Спорт 
На территории поселения один спортивный зал и две открытые спортивные площадки.

Памятники 

 Могила неизвестного советского солдата, погибшего в борьбе с фашистами. 1942, 1967 года
 Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 1942—1943, 1967 года

Кладбище 
На территории посёлка расположено общественное открытое кладбище площадью 13 000 м².

Примечания

Ссылки 
 Паспорт МО Коммунаровский сельсовет (сайт Федеральной службы государственной статистики)

Населённые пункты Красногвардейского района (Ставропольский край)